Ozero Brodno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Brodno (sjö i Belarus, lat 55,94, long 29,02), Vitsebsks voblast, 
 Ozero Brodno (sjö i Belarus, lat 55,99, long 29,18), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar